3 különböző nemesi Széchy család fordult elő az idők folyamán. A felsőlendvai és a rimaszécsi előnevekkel rendelkező családok tulajdonképpen egy családot alkotnak:

 felsőlendvai Széchy család
 gálszécsi Széchy család
 rimaszécsi Széchy család